Сен-Проже́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південь від Парижа, 85 км на північ від Тулузи, 50 км на північний схід від Монтобана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 138 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 291,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Проже на сайті французького Національного інституту географії 
 Сен-Проже на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Проже на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Проже на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Проже на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн і Гаронна